Le terme Pyke un patronyme. Ce terme peut se référer à :

Personnalités
Don Pyke (né en 1968), footballeur australien.
Geoffrey Pyke (1893-1948), journaliste anglais, espion et inventeur.
Hy Pyke (né en 1935), acteur américain.
Frank Pyke (1941-2011), footballeur australien, scientifique du sport et de l'administrateur de sport.
James Pyke (cricketeur) (né en 1966), sportif australien.
James Pyke (rugby union) (1866-1941), footballeur de l'union anglaise de rugby.
Josh Pyke (born 1983), changeur, compositeur de chant et musicien australien.
Lionel Edward Pyke (1854-1899), avocat anglais.
Magnus Pyke (1908-1992), homme de science britannique et personnalité médiatique.
Margaret Pyke (1893-1966), militant pour la planification familiale.
Mike Pyke (né en 1984), joueur canadien de rugby et footballeur australien.
Stuart Pyke, journaliste sportif britannique et diffuseur.

Hydronymes
 La rivière Pyke, un affluent de la rivière Etchemin, coulant dans les MRC de La Nouvelle-Beauce et de Bellechasse, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 La rivière Pyke, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Fiction 
George Alexander Pyke, Lord Tilbury, personnage imaginé par PG Wodehouse.
 Pyke, l'une des Iron Islands de la série conçu par George R. R. Martin Le Trône de fer. Le siège de House Greyjoy.
Pyke, un personnage de League of Legends.
 le pyke, une espèce de Star Wars.